Schwarzmoos ist ein Ortsname
 Schwarzmoos (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Schwarzmoos (Gemeinde Gampern), Ortsteil der Gemeinde Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Österreich